Allsvenskan i handboll för herrar 2008/2009 var Sveriges näst högsta division i handboll för herrar. 14 lag deltog och spelade en så kallad rak serie.

När serien var färdigspelad efter 26 omgångar, gick ettan och tvåan i tabellen direkt upp i elitserien. Lagen på plats 3 och 4 i allsvenskan kvalspelade mot lag 11 och 12 i elitserien om två platser i elitserien.

Tabell 
Lag 1–2: Till Elitserien i handboll för herrar 2009/2010Lag 3–4: Till Kvalspelet till Elitserien i handboll för herrar 2009/2010Lag 11–12: Till Kvalspel till AllsvenskanLag 13–14: Till Division 1 i handboll för herrar 2009/2010

Kvalspel till Allsvenskan

Semi off
H 65 Höör – Djurgårdens IF 56–69 (24–31, 32–38)
IFK Nyköping – Kärra HF 60–63 (28–35, 32–28)

Direkt off
Djurgårdens IF – IVH Västerås 48–50 (27–28, 21–22)
Kärra HF – BK Heid 70–51 (38–26, 32–25)

Se även 
Kvalspelet till Elitserien i handboll för herrar 2009/2010
Division 1 i handboll för herrar 2008/2009

Externa länkar 
Tabell på HerrElit Handbolls webbplats

Sport i Sverige 2008
Sport i Sverige 2009
2008/2009
Handbollssäsongen 2008/2009